Detiene il record maschile in strappo e slancio,nella categoria +109 kg con un'alzata di 225 kg nello strappo e 267 kg allo slancio eseguita il 17 dicembre 2021 ai campionati mondiali di sollevamento pesi di Tashkent 2021.

Palmarès 
Giochi olimpici
: oro negli oltre 105 kg.
: oro negli oltre 109 kg.

Mondiali
Houston 2015: oro negli oltre 105 kg.
Anaheim 2017: oro negli oltre 105 kg.
Aşgabat 2018: oro negli oltre 109 kg.
Pattaya 2019: oro negli oltre 109 kg.
Tashkent 2021: oro negli oltre 109 kg.
Bogotà 2022: oro negli oltre 109 kg.

Europei
Førde 2016: oro negli oltre 105 kg.
Spalato 2017: oro negli oltre 105 kg.
Bucarest 2018: oro negli oltre 105 kg.
Batumi 2019: oro negli oltre 109 kg.
Mosca 2021: oro negli oltre 109 kg.
Tirana 2022: oro negli oltre 109 kg.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni